Сватово — название населённых пунктов.

Россия 
 Сватово — село в Красноперекопском районе Крыма.
 Сватово — деревня в Одинцовском районе Московской области.

Украина 
 Сватово — город в Луганской области, административный центр Сватовского района.